До́ктор Ма́ртин () — британский комедийный телесериал с Мартином Клунзом () в главной роли. Вторую главную роль, директора начальной школы по имени Луиза Глассон (англ. Louisa Glasson), исполнила Кэролайн Кац.

Сериал был создан Марком Кроуди (Mark Crowdy), Крэйгом Фергюсоном () и Домиником Мингелла (). Видеоряд отснят на натуре в рыбацкой деревне Порт Исаак (), графства Корнуолл (), Великобритания (); при съёмках большинство сцен было снято в преобразованных местных сараях. Шесть сезонов вышли в эфир в период между 2004 и 2013 годами. Кроме того, одна из серий, показанная на Рождество 2006 года, создана в формате полнометражного телефильма.

Сюжет 
Мартин Клунз играет доктора Мартина Эллингхэма (Ellingham), блестящего и успешного сосудистого хирурга в Имперском колледже Лондона, у которого развивается гемофобия (страх крови), и в результате он вынужден оставить профессию. После переподготовки он получает должность врача общей практики в тихой деревне Портвенн (Portwenn) в Корнуолле, где он проводил детство и праздники со своей тётей. По прибытии в Портвенн доктор Эллингхэм (называемый местными жителями «Док Мартин») находит приёмную комнату в беспорядке. Также он наследует некомпетентную сотрудницу приёмной, Элейн Денхэм (Denham, в исполнении Люси Панч). В сезонах 2-4 её заменяет новый регистратор, а затем флеботомист Полин Лэмб (в исполнении Кэтрин Паркинсон). В 5 сезоне эту должность занимает Морвенна Ньюкросс (в исполнении Джессики Рэнсом).

Шоу вращается вокруг взаимоотношений Эллингхэма с местными жителями. Несмотря на блестящий медицинский талант, Эллингхэм — грубый человек, ему не хватает социальных навыков. Его боязнь крови, которая приводит к частым и изнурительным приступам тошноты и рвоты, становится предметом сплетен и насмешек среди сельских жителей. Его тётя, Джоан Нортон (Stephanie Cole), обеспечивает в своём лице эмоциональную поддержку и проявляет беспокойство по причине его резкой манеры общения с сельскими жителями.

Кэролайн Кац (Caroline Catz) играет учителя начальной школы Луизу Глассон, в общении с которой доктору Мартину трудно выражать свои романтические чувства.

Оригинальный персонаж 
Первоначально Мартин Клунз сыграл персонажа по имени Д-р Мартин Бэмфорд в фильме 2000 года «Спасите Грейс» и в двух фильмах-приквелах к нему, снятых для телевидения, — Doc Martin и Doc Martin and the Legend of the Cloutie, производства студии British Sky Broadcasting (BSkyB). В приквелах Бэмфорд — успешный акушер, а не хирург, который узнаёт о внебрачных связях своей жены. Столкнувшись с этим открытием, он сбегает из Лондона и попадает в Порт Исаак, маленький городок на побережье Корнуолла, с которым связаны приятные воспоминания его юности. Вскоре после приезда он участвует в таинстве «Jellymaker», а после ухода деревенского врача общей практики решает остаться в Порт Исаак и занять освободившееся место. В этих трёх фильмах деревня ещё не называется Портвенн.

Персонаж Мартина Бэмфорда был любезным и общительным и выглядел довольным тем, что отказался от напряжения и конфликтов карьеры, оставленной в Лондоне. Он свободно пьёт и курит и не испытывает проблем, когда приходится пачкать руки и одежду, временно работая рыбаком на местном судне.

Первоначально контракт предполагал производство двух телевизионных фильмов в год на протяжении трёх лет. Но Sky Pictures закрыла его после двух снятых эпизодов, и компания Клунза продала франшизу каналу ITV. Новая телесеть решила, что персонаж доктора должен быть показан как городской житель, вынутый из своей среды и чувствующий себя неуютно в деревне. Также они хотели добавить в сюжет остроты, поэтому Клунз предложил сделать доктора грубым, социально неприспособленным и жестким формалистом. Фамилия доктора была изменена на Эллингхэм — это анаграмма фамилии нового автора, Доминика Мингеллы, который занялся переработкой истории доктора и созданием новых второстепенных персонажей.

Кроме Клунза, единственные актёры, которые участвуют в обеих версиях Доктора Мартина, — Тристан Старрок и Тони Модсли.

Эпизоды 
За период с 2004 по 2013 год каналом ITV в Великобритании было показано 46 эпизодов сериала, шесть полных сезонов. Продолжительность эпизода — около 50 минут, за исключением телефильма, показанного в 2006 году, длительностью 92 минуты. В США телеканал American Public Television показал полнометражную серию 2006 года как эпизод из двух частей, с показом второй части через неделю после первой.
Первые три сезона выходили с 2004 по 2007 годы; последующие сезоны выходили в эфир только в нечетные годы.
Клунз подтвердил, что в 2015 году будет снят седьмой сезон, но из-за сложностей с созданием новых сюжетных линий он может стать последним.

К декабрю 2017 года дублированы на русском языке первые семь серий восьмого сезона

Персонажи

Действующие персонажи

Персонажи, покинувшие сериал

Рейтинги 

В Великобритании сериал «Доктор Мартин» имел высокие рейтинги. Третий сезон сериала, выходивший по понедельникам в 21 час начиная с декабря 2004 года, стал для телеканала ITV самой успешной драмой будничного эфира. Заключительный эпизод третьего сезона посмотрели 10,37 миллиона зрителей; этот показатель является самым высоким за всю историю существования программы подсчёта просмотров для одного эпизода.
В 2009 году Доктор Мартин сменил время показа — четвёртый сезон транслировался в 21 час в воскресенье. Это означало, что сериал начал выходить в эфир телеканала ITV после программы «X-Фактор» (). На рейтинги 4 сезона оказала негативное влияние политика канала STV (), который не транслировал в Шотландии большинство драм производства ITV. Заключительный эпизод 4-го сезона увидели, согласно рейтингам, 10,29 миллиона зрителей. STV отказался от решения не показывать драмы ITV в Шотландии. 4-й сезон «Доктора Мартина» был показан по воскресеньям в августе 2011 года.

Награды и номинации 
В 2004 году сериал «Доктор Мартин» был удостоен премии British Comedy Awards () в номинации «Лучшая телевизионная комедийная драма», а также номинирован как «Лучшая новая телевизионная комедия». В этом же году Мартин Клунз получил награду как «Лучший актёр телевизионной комедии», прежде всего за образ Доктора Мартина.

Интересные факты 
 Адаптацию с тем же названием с 2011-го года снимает французское телевидение:
 В главной роли — Тьери Лермит,
 в роли школьной учительницы — французская актриса болгарского происхождения Наталья Дончева.

Примечания 

Телесериалы Великобритании 2000-х годов
Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании 2020-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2004 году
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2022 году
Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы Великобритании
Комедийно-драматические телесериалы Великобритании
Программы телеканала ITV
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Великобритании